Mishima-shuku – jedenasta z 53 stacji szlaku Tōkaidō;
 Mishima-shuku – jedna ze stacji na drodze krajowej nr 252 w Japonii;